Getting Levi's Johnson é um filme pornográfico gay lançado em 2010 produzido pela Jet Set Men Studios.

O filme foi dirigido e escrito por Chris Steele E ganhou o Grabby Awards de "Best Screenplay"..

Elenco
Casey Monroe
Mark Dalton
Brent Corrigan
Dallas Reeves
Diesel Washington
Jesse Santana
Landon Mycles
Lisa Ann
Luke Marcum
Tommy G

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos gays